Села:
 Крива Балка — Миколаївська область, Миколаївський район
 Крива Балка — Одеська область, Білгород-Дністровський район
Інше
 Крива Балка — історичний район м. Одеси